«Ярмарка тщеславия» () — телевизионный сериал 1998 года режиссёра Марка Мандена, снятый по роману Уильяма Теккерея. Состоит из 6 эпизодов по 50 минут. Был с интересом воспринят зрителями, получив средние отзывы от критиков.

Сюжет 
Адаптация одноимённого романа.

Актёрский состав

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB.

Примечания

Ссылки 

Телесериалы Великобритании 1990-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 1998 году
Телесериалы США 1990-х годов
Телесериалы США, запущенные в 1998 году
Телесериалы на английском языке
Экранизации произведений Уильяма Теккерея
Программы телеканала Би-би-си
Телевизионные мини-сериалы Великобритании
Драматические телесериалы Великобритании
Телевизионные мини-сериалы США
Драматические телесериалы США
Телесериалы Великобритании, завершённые в 1998 году
Телесериалы США, завершённые в 1998 году
Телевизионные мини-сериалы 1990-х годов